Reichel steht für:
 Reichel, Familienname; Namensträger siehe dort
 Reichel (Gemeinde Tieschen), Ortsteil von Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark